Гасан Мирзоев:
 Мирзоев, Гасан Борисович (род. 1947) — российский юрист, адвокат, полковник юстиции.
 Мирзоев, Гасан Ибрагим оглы (1927—2015) — советский азербайджанский филолог, педагог и общественный деятель, депутат Милли Меджлиса Азербайджана (1991—1996).